Laki puede referirse a:
 Laki, una fisura volcánica en el sur de Islandia.
 Idioma laki, una lengua iraní.
 Laki (etnia), un grupo étnico de Indonesia.
 Laki, una localidad de Bulgaria en la provincia de Plovdiv.
 Un personaje menor de la serie manga y anime One Piece.